Алексей Васильевич Михеев:
 Михеев, Алексей Васильевич (орнитолог) (1907—1999) — советский и российский орнитолог, профессор.
 Михеев, Алексей Васильевич (писатель) (1953—2020) — российский писатель, литературный критик, журналист, главный редактор журнала «Иностранная литература» (2005—2008).